A 2020-as PDC-dartsvilágbajnokság (2019/2020 William Hill World Darts Championship) 2019. december 13-a és 2020. január 1-je között került megrendezésre a londoni Alexandra Palace-ban. Ez volt a 27. PDC-dartsvilágbajnokság melyet a Professional Darts Corporation rendez, miután 1994-től különvált a British Darts Organisationtől.

A címvédő a holland Michael van Gerwen volt, miután a 2019-es döntőben 7–3-ra győzött az angol Michael Smith ellen. Van Gerwen ezúttal is bejutott a döntőbe, ott azonban 7–3-ra kikapott az első világbajnoki címét szerző Peter Wrighttól.

Az első körben az amerikai Darin Young ellen búcsúzó ötszörös világbajnoknak, Raymond van Barneveldnek ez volt az utolsó profi tornája mielőtt befejezte pályafutását. 

A Ted Evettset az első körben legyőző Fallon Sherrock lett az első nő a PDC-dartsvilágbajnokság történetében, aki mérkőzést tudott nyerni.


Résztvevők

Order of Merit világranglistaMásodik kör (kiemeltek)
  Michael van Gerwen (Döntő)
  Rob Cross (Második kör)
  Gerwyn Price (Elődöntő)
  Michael Smith (Második kör)
  Gary Anderson (Negyedik kör)
  Daryl Gurney (Harmadik kör)
  Peter Wright (Világbajnok)
  James Wade (Harmadik kör)
  Ian White (Második kör)
  Dave Chisnall (Harmadik kör)
  Mensur Suljović (Második kör)
  Nathan Aspinall (Elődöntő)
  Adrian Lewis (Negyedik kör)
  Simon Whitlock (Negyedik kör)
  Joe Cullen (Második kör)
  Jonny Clayton (Harmadik kör)
  Stephen Bunting (Negyedik kör)
  Jermaine Wattimena (Második kör)
  Mervyn King (Harmadik kör)
  Darren Webster (Harmadik kör)
  Krzysztof Ratajski (Harmadik kör)
  Chris Dobey (Negyedik kör)
  Jeffrey de Zwaan (Negyedik kör)
  Max Hopp (Harmadik kör)
  Steve Beaton (Negyedik kör)
  Keegan Brown (Második kör)
  Glen Durrant (Negyeddöntő)
  Steve West (Második kör)
  Dimitri Van den Bergh (Negyeddöntő)
  John Henderson (Harmadik kör)
  Danny Noppert (Harmadik kör)
  Ricky Evans (Harmadik kör)

Pro Tour ranglistaElső kör
  Jamie Hughes (Első kör)
  José de Sousa (Első kör)
  Vincent van der Voort (Második kör)
  Brendan Dolan (Második kör)
  Gabriel Clemens (Első kör)
  Justin Pipe (Második kör)
  William O'Connor (Második kör)
  Ron Meulenkamp (Második kör)
  Harry Ward (Második kör)
  Ross Smith (Első kör)
  Kyle Anderson (Második kör)
  Kim Huybrechts (Negyedik kör)
  Ted Evetts (Első kör)
  Andy Boulton (Első kör)
  Ryan Joyce (Első kör)
  Raymond van Barneveld (Első kör)
  Luke Humphries (Negyeddöntő)
  Darius Labanauskas (Negyeddöntő)
  Ryan Searle (Harmadik kör)
  Arron Monk (Első kör)
  Ritchie Edhouse (Második kör)
   Mark McGeeney (Második kör)
  Josh Payne (Második kör)
  Cristo Reyes (Második kör)
  James Richardson (Második kör)
  Jelle Klaasen (Második kör)
  James Wilson (Első kör)
  Luke Woodhouse (Harmadik kör)
  Steve Lennon (Első kör)
  Rowby-John Rodriguez (Első kör)
  Ryan Meikle (Első kör)
  Mickey Mansell (Első kör)

Nemzetközi kvalifikáción kijutottak listájaElső kör
  Aszada Szeigo (Harmadik kör)
  Danny Baggish (Második kör)
  Keane Barry (Első kör)
  Kevin Burness (Első kör)
  Matt Campbell (Első kör)
  Jan Dekker (Második kör)
  Matthew Edgar (Első kör)
  Damon Heta (Második kör)
  Lourence Ilagan (Első kör)
  Jose Justicia (Első kör)
  Marko Kantele (Első kör)
  Robbie King (Első kör)
  Borisz Kolcov (Első kör)
  Nitin Kumar (Első kör)
  Nico Kurz (Harmadik kör)
  Zoran Lerchbacher (Második kör)
  Paul Lim (Első kör)
  Noel Malicdem (Második kör)
  Geert Nentjes (Első kör)
  Devon Petersen (Első kör)
  Diogo Portela (Első kör)
  Benjamin Pratnemer (Első kör)
  Madars Razma (Első kör)
  Ben Robb (Első kör)
  Callan Rydz (Első kör)
  Fallon Sherrock (Harmadik kör)
  Szuzuki Mikuru (Első kör)
  Ciaran Teehan (Második kör)
  Benito van de Pas (Második kör)
  Jamada Juki (Második kör)
  Darin Young (Második kör)
  Xiaochen Zong (Első kör)

Ütemezés
December 13. Péntek

December 14. Szombat

December 15. Vasárnap

December 16. Hétfő

December 17. Kedd

December 18. Szerda

December 19. Csütörtök

December 20. Péntek

December 21. Szombat

December 22. Vasárnap

December 23. Hétfő

December 27. Péntek

December 28. Szombat

December 29. Vasárnap

 December 30. Hétfő

Január 1. Szerda

Ágrajz

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Döntő

Díjazás

A torna teljes díjazása 2 500 000 angol font, hasonlóan a tavalyi évhez. A vb győztes 500 000 fontot kap, a döntős 200 000 fonttal lesz gazdagabb.

Résztvevők országonként

Közvetítés

Jegyzetek 

PDC hivatalos weboldala

Sportversenyek
Darts
dartsvilágbajnokság
dartsvilágbajnokság